Göttingen (stad), een stad in de deelstaat Nedersaksen in Duitsland
Göttingen, een klein dorp in de Duitse gemeente Lahntal, deelstaat Hessen
Landkreis Göttingen, een district in Duitsland
vorstendom Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen